Примера Дивисьон 1987/1988 () — 58-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar 
 Чемпионат Аргентины 1987/88 на rsssf.com

1987/1988
Аргентина
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1987 году
Спорт в Аргентине в 1988 году